Die Abkürzung TGB steht für:
 den taiwanischen Motorradhersteller Taiwan Golden Bee
 den französischen Basketball-Verein Tarbes Gespe Bigorre
 das Antiepileptikum Tiagabin
 den Torque Game Builder, siehe Torque Game Engine
 die Türkische Gemeinde Berlin, siehe Türk Bakim Evi
 den Frankfurter Sportverein Turngemeinde Bornheim
 die französische Abkürzung für „très grande bibliothèque“ (sehr große Bibliothek), des Site François-Mitterrand der Bibliothèque nationale de France
 die kemalistische türkische Jugend- und Studentenvereinigung Türkiye Gençlik Birliği, deutsch: „Türkische Jugendvereinigung“.

TGB